«Лайф» () — биографическая драма режиссёра Антона Корбейна. Сюжет фильма повествует о дружбе фотографа Денниса Стока и голливудского актёра Джеймса Дина. Главные роли исполнили: Роберт Паттинсон, Дейн Дехан, Бен Кингсли и Джоэл Эдгертон.

Съёмки фильма проходили с февраля по апрель 2014 года в Торонто и Лос-Анджелесе. Премьера ленты состоялась на 65-ом Берлинском международном кинофестивале в рамках специального показа Berlinale Special Gala 9 февраля 2015 года. 4 декабря 2015 года фильм был выпущен в ограниченный прокат в США, также его можно приобрести через систему «видео по запросу», дистрибьютором выступила компания Cinedigm.

Сюжет 

Фотограф Деннис Сток работает в агентстве Magnum Photos, он получает задание сделать фотосессию восходящей голливудской звезды Джеймса Дина незадолго до выхода в прокат фильма «К востоку от рая». Во время совместного путешествия из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и Индиану между молодыми людьми завязываются дружеские отношения.

В ролях 

 Роберт Паттинсон — Деннис Сток
 Дейн Дехан — Джеймс Дин
 Бен Кингсли — Джек Уорнер
 Джоэл Эдгертон — Джон Моррис
 Алессандра Мастронарди — Пьер Анджели
 Стелла Шабель — Норма
 Майкл Ферриаулт — Элиа Казан
 Кристен Хагер — Вероника
 Келли Маккрири — Эрта Китт
 Эва Фишер — Джуди Гарланд
 Джек Фелтон — Родни Сток, сын Денниса
 Кейси Ли — Маркус «Марки» Уинслов-мл., кузен Денниса
 Питер Лукас — Николас Рэй
 Лорен Гэллахер — Натали Вуд
 Джон Блэквуд — Рэймонд Мэсси
 Кэйтлин Стюарт — Джули Харрис
 Николас Рич — Ли Страсберг
 Фил Хэйс — Маршалл
 Ив Кроуфорд — Аунт Орстенс
 Рон Уайт — дядя Маркус

Отзывы критиков 
Фильм получил смешанные отзывы от критиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 60 % на основе 43 рецензий, со средним баллом 6,1 из 10. На сайте Metacritic его рейтинг составляет 59 баллов из 100, на основе 9 рецензий (что сопоставимо с формулировкой «смешанные или средние отзывы»).

Примечания

Ссылки 
 Портфолио Денниса Стока на сайте Magnum Photos

Фильмы-биографии США
Фильмы Антона Корбейна
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2015 года
Фильмы, действие которых происходит в Манхэттене
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы-биографии о фотожурналистах